Bassano, een plaats in de Canadese provincie Alberta 
 Bassano Bresciano, een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia, regio Lombardije
 Bassano del Grappa, een stad in de Italiaanse provincie Vicenza, regio Veneto
 Bassano in Teverina, een gemeente in de Italiaanse provincie Viterbo, regio Latium 
 Bassano Romano, een gemeente in de Italiaanse provincie Viterbo, regio Latium